Calcarisporiella är ett släkte av svampar. Calcarisporiella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Calcarisporiella